TSV Schott Mainz (celým názvem: Turn- und Sportverein Schott Mainz e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Mohuč ve spolkové zemi Porýní-Falc. Založen byl 11. června 1953 jako tovární klub sklářské firmy Schott AG. Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Rheinland-Pfalz/Saar, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Otto-Schott-Sportzentrum s kapacitou 3 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl amerického fotbalu, ženského fotbalu, basketbalu, cheerleadingu, ledního hokeje, fitnessu, házené, pozemního hokeje, kuželek, lehké atletiky, šachů, taekwonda, tanečního sportu, tenisu, stolního tenisu, gymnastiky, volejbalu a zimních sportů.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2002–2004: Kreisklasse Mainz/Bingen Ost 1
 2004–2008: Kreisliga Mainz/Bingen West
 2008–2009: Bezirksklasse Rheinhessen Nord
 2009–2010: Bezirksliga Rheinhessen
 2010–2011: Landesliga Südwest Ost
 2011–2014: Verbandsliga Südwest
 2014–2017: Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
 2017–2018: Fußball-Regionalliga Südwest
 2018– : Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1953
Schott